Première Neige peut désigner :
 Première Neige, une nouvelle de Guy de Maupassant parue en 1883 ;
 Première Neige, un tableau de Vassili Polenov peint en 1891 ;
 Première Neige (Первый снег), un film soviétique de Boris Grigoriev sorti en 1965 ;
 Première Neige, un téléfilm français de Claude Santelli diffusé en 1976, inspiré de la nouvelle ;
 Première Neige, une bande dessinée d'Éric Corbeyran et Byun Byung-jun sortie en 2009, inspirée de la nouvelle ;
 Première neige, premier amour (SnowComing), un téléfilm canadien de Peter DeLuise diffusé en 2019 ;

Voir aussi